Nashorn steht 
 für einen Vertreter der Säugetierfamilie der Nashörner oder Rhinozerosse.
 Nashorn (Panzer), deutscher Jagdpanzer im Zweiten Weltkrieg
 Nashorn (Film), ukrainischer Spielfilm
 Geflügeltes Nashorn, auch Dortmunder Nashorn, Wappentier
 Nashorn (JavaScript-Engine), JavaScript-Implementierung in der Java Virtual Machine von Oracle

Titel:
 Nashorn, Zebra & Co., Fernsehserie
 Die Nashörner, Theaterstück von Eugène Ionesco

Siehe auch:

 Rhinoceros